— пародия на аниме «Евангелион». Впервые она была опубликована в Shonen Ace, позднее адаптирована в виде серии роликов оригинальной сетевой анимации, снятых в 3D CGI, в 2007 году. Серия отличается отсутствием диалогов и вообще какого-либо текстового сопровождения, за исключением пары строк текста в нескольких роликах. Также издавалась манга под названием , которая публиковалась издательством Kadokawa Shoten в журнале Kerokero Ace.

Сюжет 
Серия представляет собой пародию на аниме-сериал «Евангелион», сюжет основан на повседневной жизни учеников, посещающих старшие классы школы в Токио-3. Большинство серий Petit Eva: Evangelion@School содержит в себе отсылки к оригинальным сериям аниме, пародируя характеры и отношения персонажей, а также события сериала. Тем не менее имеется несколько отличий, в частности:

 в пародии присутствует три сестры Рей Аянами: младшая, основанная на Рей 1; средняя, основанная на Рей 2, которая фигурирует в большинстве серий; старшая, основанная на гиперактивной и общительной Рей из альтернативного мира 26 серии оригинального сериала;
 Евангелион-01 является учеником того же класса, в который ходят Аска, Синдзи и Рей. В Petit Eva: Evangelion@School Ева-01 имеет размеры обычного подростка 14 лет;
 Синдзи Икари намного более общителен, беззаботен и улыбчив, чем в оригинальном сериале;
 Гэндо Икари испытывает скрытые чувства к Рей, что неоднократно обыгрывается в сериях.

Художественные особенности 

Серия выполнена в стиле тиби, персонажи представлены нарочито непропорциональными с большими головами и маленькими телами. Используется 3D-графика. Несмотря на выбранную методику исполнения, все персонажи Petit Eva: Evangelion@School обладают узнаваемыми чертами.

Ещё одной особенностью данной пародии является нелинейная структура повествования. Так, события, происходящие в одной серии, могут быть объяснены в другой, совершенно меняя суть истории. Например, в шестой серии Аска на велосипеде сбивает Еву-01, Синдзи и Рей. В девятой серии становится ясно, что сделала она это не из ревности, а из-за того, что в неё попала книга, выпавшая из сумки Рей. А Гэндо во второй серии открывает дверь не потому, что наблюдает за соблюдением порядка и ходом приборки, а потому что хочет подарить Рей цветы, как показано в седьмой серии.

Медиа

Манга 
Манга, иллюстрации к которой были созданы Рюсукэ Хамамото, была опубликована издательством Kadokawa Shoten в журнале Shonen Ace. Публикация была начата 26 мая 2007 года и закончена 26 сентября 2009 года. Манга также публиковалась в журналах Newtype, Dengeki Hobby Magazine и Figure Oh.

ONA 
ONA-адаптация манги вплоть до 10 серии была срежиссирована Сюнъитиро Мики на студии Kanaban Graphics. Начиная с 10 серии режиссёром стал Хироака Сакурай, а студией — Xebec.

Примечания

Литература 
 Clements J., McCarthy H. The Anime Encyclopedia, 3rd Revised Edition: A Century of Japanese Animation. — Berkeley: Stone Bridge Press, 2015. — 1160 p. — ISBN 978-1611720181

Ссылки 
 Petit EVA page
 Bandai Channel page for series
 Petit Eva: Evangelion@School Game
 Petit Eva: Evangelion@School (TV Series)
 
 
 

Евангелион
ONA
Аниме и манга для юношей